Lovets (en bulgare, Ловец)  peut désigner :
Lovets, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Lovets, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Lovets, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.

Lovets, un cheval employé pour la traction de chargements de poisson à Astrakhan